Gober ist der Name von 

 Hershel W. Gober (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Robert Gober (* 1954), US-amerikanischer Künstler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gober (Georgia)
 Gober (Texas)